Finnstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Finnstjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Finnstjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (4,31 ha)
Finnstjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (9,86 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn